Pucker ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Pucker (* 1957), österreichischer Museumsleiter
 Peter Pucker (* 1988), österreichischer Fußballspieler